Сергєєв — російське прізвище.

Відомі носії:
 Сергєєв Анатолій Олексійович — радянський хокеїст.
 Сергєєв Артем Федорович (1921—2008) — радянський військовик, генерал-майор артилерії, син Федора Сєргєєва, прийомний син Сталіна.
 Сергєєв Валентин Дмитрович (1936) — український графік, заслужений діяч мистецтв УРСР.
 Сергєєв Володимир Григорович (1914—2009) — радянський конструктор ракетної техніки.
 Сергєєв Володимир Володимирович (1944) — український футболіст і художник.
 Сергєєв Володимир Володимирович (1964) — український шахіст.
 Сергєєв Володимир Ігорович (1993—2016) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сергєєв Ігор (* 1993) — узбецький футболіст.
 Сергєєв Іван Володимирович (1903—1964) — автор книги «Тайна географических названий» (Детгиз, 1963), завдяки якій річка Сіверський Донець знову отримала свою історичну назву. 
 Сергєєв Ігор Дмитрович (1938—2006) — російський державний і військовий діяч.
 Сергєєв Ігор Михайлович (* 1969) — український журналіст.
 Сергєєв Костянтин Михайлович (1910—1992) — російський артист балету, балетмейстер і педагог.
 Сергєєв Сергій Анатолійович (*1970) — український та турецький плавець.
 Сергєєв Сергій Миколайович (1893—1962) — грузинський та радянський балетмейстер.
 Сергєєв Павло Всеволодович (* 1955) — український вчений-гірник, доктор технічних наук.
 Сергєєв Федір Андрійович, відомий як Артем (1883—1921) — російський професійний революціонер, партійний і державний діяч.
 Сергєєв Филимон Іванович (1941—2021) — радянський і російський актор, письменник та поет.
 Сергєєв Юрій Анатолійович (* 1956) — український дипломат.
 Сергєєв Юрій Валентинович (* 1925) — радянський ковзаняр, перший радянський рекордсмен світу з ковзанярського спорту.

Також 
 Володимир Сергєєв — монета, присвячена Сергееву В. Г.

Див. також 
 Сергеєв
 Сергєєва

Російські прізвища